Кадилла́к (Cadillac):

 Антуан Ломе де Ла Мот-Кадийяк (1658—1730) — французский путешественник, исследователь, губернатор Новой Франции, основатель города Детройт. В его честь названа марка американских автомобилей Cadillac.
 Cadillac — марка автомобилей класса «люкс», принадлежащая General Motors.
 Кадиллак (гора) — гора в штате Мэн, США.
 Кадиллак (Мичиган) — город в штате Мичиган, США.
 Кадиллак (фильм) — американская драматическая комедия 1990 года.

См. также 
 «Кадиллак Долана» — американский триллер 2009 года.
 Кадиллак Коммандо — бронетранспортёр, производимый в США с 1964 г.
 «Кадиллак Рекордс» — американский музыкальный фильм 2008 года.
 «Розовый кадиллак» — американский кинофильм 1989 года.